Cantone di Masevaux – divisione amministrativa francese
 Masevaux – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno
 Masevaux-Niederbruck – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno 
 Rimbach-près-Masevaux – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno